Thomas Jäger (ur. 1976) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Thomas Jäger (ur. 1994) – austriacki kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 Tom Jager